Die Saison 2008/2009 war die erste Saison der Verbandsliga Berlin unter ihrem neuen Namen Berlin-Liga. Zugleich war sie ab dieser Saison erstmals sechstklassig, weil der DFB die neue 3. Liga einführte. Zum ersten Mal seit der Gründung war der „Liga-Dino“ BFC Alemannia 90 Wacker, der ebenso wie der ehemalige Bundesligist Tasmania Gropiusstadt den Klassenerhalt verpasste, nicht mit dabei.

Abschlusstabelle 

|}

Absteiger aus der NOFV-Oberliga Nord 2009:
 Spandauer SV
 BFC Preussen

Aufsteiger aus der Landesliga Berlin 2009:
 SC Gatow
 Frohnauer SC
 NSCC Trabzonspor

Quelle 
 

Fußballsaison 2008/09
2008